NK Croatia je nogometni klub iz mjesta Zmijavci.

U sezoni  se natječe u 2. HNL.

Povijest

NK Croatia je osnovan 1974. godine pod imenom NK Kujundžuša. Prvi predsjednik kluba bio je Petar Milas. Od 1991. nosi sadašnji naziv. Prva službena utakmica odigrana je u Zmijavcima 29. rujna 1974. godine s OSK-om iz Otoka kod Sinja i završila je rezultatom 1:3. 

Klub organizira svake godine tradicionalni turnir "Marijan Šuto Mrma".

Izvori

Vanjske poveznice
 Zmijavci 

Croatia
Zmijavci